Il singolare del torneo di tennis Recife Challenger 1994, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Daniele Musa che ha battuto in finale Doug Flach 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 Luiz Mattar (primo turno)
 Fernando Meligeni (semifinali)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Federico Sánchez (primo turno)

 Daniele Musa (Campione)
 Xavier Daufresne (primo turno)
 Lars Koslowski (primo turno)
 Patricio Arnold (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Recife Challenger 1994